bielmo – rodzaj tkanki w roślinach
 bielmo pierwotne – tkanka odżywcza zarodka u roślin nagonasiennych
 bielmo – choroba oczu

Zobacz też:
 obielmo – tkanka zapasowa nasienia niektórych roślin